Финска је учествовала на 1. Светском првенству у атлетици на отвореном 1983. одржаном у Хелсинкију  од 7. до 14. августа. Наступила је са 50 такмичара (32 мушкарца и 18 жене) у 25 дисциплина (22 мушке и 13 женских).

На овом првенству Финска је по броју освојених медаља делила је 8. место са 1 освојене медаље (1 златна, 1 сребрна и 1 бронзана).  У табели успешности према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара) Финска је са 10 учесника у финалу освојила 7. место  са 44 бода.

Учесници 

 Такмичари означени звездицама учествовали су у онолико дисциплина колики је највећи број звездица.

Освајачи медаља

Злато (1) 
 Тина Лилак — Бацање копља

Сребро (1) 
 Арто Бригаре — 110 м препоне

Бронза (1) 
 Марти Вајнио — 5.000 м

Финалисти 
 1. место Тина Лилак жене, копље 
 2. место Арто Бригаре мушкарци, 110 м препоне
 3. меето Марти Вајнио мушкарци, 5.000 м
 4. место Марти Вајнио мушкарци, мушкарци 10.000 м
 4. место Ари Хумонен мушкарци, бацање диска
 4. место Рејма Салонен мушкарци, 50 км ходање 
 6. место Хелине Марјама жене, 100 м
 6. место Тула Лаксало  жене, бацање копља
 8. место Аулис Акоинеми мушкарци, 100 м
 8. место Туја Тојвонен  жене, маратон

Резултати

Мушкарци 

 Десетобој

Жене 

 Седмобој

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1983.
 Званични сајт ИААФ

Земље учеснице на Светском првенству у атлетици на отвореном 1983.
Финска на Светском првенству у атлетици на отвореном